Bolano kan avse:

 Bolaño – ett spanskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Italien 

 Bolano, Ligurien, Ligurien, Provincia di La Spezia,

Se även
 Bolanos – flera